У списку наведено перелік офіційних та неофіційних матчів збірної СРСР з футболу виключно проти національних збірних команд. Зустрічі проти клубних команд, збірних міст та союзних республік не враховані. Матчі впорядковані у хронологічній послідовності від першого до останнього за роками та датами проведення. Про кожен з матчів наведено загальні дані: дата, місце і місто проведення, кількість глядачів, арбітр зустрічі, рахунок, автори голів (якщо були).

Легенда:
– перемоги 
– нічиї 
– поразки

1924 
Товариський матч

1925 
Товариський матч

1931 
Товариський матч

1932 
Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

1933 
Товариський матч

1934 
Товариський матч

1935 
Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

1952 
Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч(неофіційний)

Матч 1/16 фіналу Олімпіади 1952

Матч 1/8 фіналу Олімпіади 1952

Матч 1/8 фіналу Олімпіади 1952

1954 
Товариський матч

Товариський матч

1955 
Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

1956 
Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Олімпіади 1956

Відбір до Олімпіади 1956

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч(неофіційний)

1/8 фіналу Олімпіади 1956

1/4 фіналу Олімпіади 1956

1/4 фіналу Олімпіади 1956(повторний матч)

1/2 фіналу Олімпіади 1956

Фінал Олімпіади 1956

1957 
Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1958

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1958

III Міжнародні товариські ігри молоді, груповий етап(неофіційний)

III Міжнародні товариські ігри молоді, груповий етап(неофіційний)

III Міжнародні товариські ігри молоді, груповий етап(неофіційний)

III Міжнародні товариські ігри молоді, 1/4 фіналу(неофіційний)

 
III Міжнародні товариські ігри молоді, 1/2 фіналу(неофіційний)

III Міжнародні товариські ігри молоді, фінал(неофіційний)

Відбір до Чемпіонату світу 1958

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1958

Відбір до Чемпіонату світу 1958(додатковий матч)

1958 
Товариський матч

Груповий етап Чемпіонату світу 1958

Груповий етап Чемпіонату світу 1958

'Груповий етап Чемпіонату світу 1958

'Додатковий матч групового етапу Чемпіонату світу 1958

1/4 фіналу Чемпіонату світу 1958

Товариський матч

1/8 фіналу Чемпіонату Європи 1960

Товариський матч

1959 
Товариський матч

1/8 фіналу Чемпіонату Європи 1960

Міжнародний турнір 10 років КНР

Міжнародний турнір 10 років КНР

1960 
Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч

1/2 фіналу Чемпіонату Європи 1960

Фінал Чемпіонату Європи 1960

Товариський матч

Товариський матч

1961 
Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1962

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1962

Відбір до Чемпіонату світу 1962

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1962

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

1962 
Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Груповий етап Чемпіонату світу 1962

Груповий етап Чемпіонату світу 1962

Груповий етап Чемпіонату світу 1962

1/4 фіналу Чемпіонату світу 1962

1963 
Товариський матч

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч

1/8 фіналу Чемпіонату Європи 1964

1/8 фіналу Чемпіонату Європи 1964

Товариський матч

1964 
1/4 фіналу Чемпіонату Європи 1964

Товариський матч

1/4 фіналу Чемпіонату Європи 1964

Товариський матч

1/2 фіналу Чемпіонату Європи 1964

Фінал Чемпіонату Європи 1964

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

1965 
Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1966

Відбір до Чемпіонату світу 1966

Відбір до Чемпіонату світу 1966

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч(неофіційний)

Відбір до Чемпіонату світу 1966

Відбір до Чемпіонату світу 1966

Відбір до Чемпіонату світу 1966

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

1966 
Товариський матч

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Груповий етап Чемпіонату світу 1966

Груповий етап Чемпіонату світу 1966

Груповий етап Чемпіонату світу 1966

1/4 фіналу Чемпіонату світу 1966

1/2 фіналу Чемпіонату світу 1966

Матч за 3-є місце Чемпіонату світу 1966

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

1967 
Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1968

Відбір до Чемпіонату Європи 1968

Відбір до Олімпіади 1968

Відбір до Олімпіади 1968

Відбір до Чемпіонату Європи 1968

Відбір до Чемпіонату Європи 1968

Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1968

Відбір до Чемпіонату Європи 1968

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

1968 
Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

1/4 фіналу Чемпіонату Європи 1968

1/4 фіналу Чемпіонату Європи 1968

Відбір до Олімпіади 1968

Відбір до Олімпіади 1968

1/2 фіналу Чемпіонату Європи 1968

Матч за 3-тє місце Чемпіонату Європи 1968

Товариський матч

Товариський матч

1969 
Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч(неофіційний)

Відбір до Чемпіонату світу 1970

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1970

Відбір до Чемпіонату світу 1970

Відбір до Чемпіонату світу 1970

1970 
Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч

Товариський матч

Груповий етап Чемпіонату світу 1970

Груповий етап Чемпіонату світу 1970

Груповий етап Чемпіонату світу 1970

1/4 фіналу Чемпіонату світу 1970

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1972

1971 
Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч(неофіційний)

Відбір до Чемпіонату Європи 1972

Відбір до Чемпіонату Європи 1972

Товариський матч

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1972

Відбір до Чемпіонату Європи 1972

Відбір до Чемпіонату Європи 1972

1972 
Товариський матч

Товариський матч

1/4 фіналу Чемпіонату Європи 1972

1/4 фіналу Чемпіонату Європи 1972

Товариський матч

Товариський матч

1/2 фіналу Чемпіонату Європи 1972

Фінал Чемпіонату Європи 1972

Турнір «Кубок незалежності Бразилії»

Турнір «Кубок незалежності Бразилії»

Турнір «Кубок незалежності Бразилії»

Товариський матч

Товариський матч

Перший етап Олімпіади 1972

Перший етап Олімпіади 1972

Перший етап Олімпіади 1972

Другий етап Олімпіади 1972

Другий етап Олімпіади 1972

Другий етап Олімпіади 1972

Матч за 3-тє місце Олімпіади 1972

Відбір до Чемпіонату світу 1974

Відбір до Чемпіонату світу 1974

1973 
Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1974

Відбір до Чемпіонату світу 1974

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1974

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1974

1974 
Товариський матч

Товариський матч

1/2 фіналу турніру, присвяченого 30-річчю ПНР(неофіційний)

Фінал турніру, присвяченого 30-річчю ПНР(неофіційний)

Товариський матч(неофіційний)

Відбір до Чемпіонату Європи 1976

1975 
Відбір до Чемпіонату Європи 1976

Відбір до Чемпіонату Європи 1976

Товариський матч

Товариський матч(неофіційний)

Відбір до Чемпіонату Європи 1976

Відбір до Чемпіонату Європи 1976

Відбір до Чемпіонату Європи 1976

Товариський матч

1976 
Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

1/4 фіналу Чемпіонату Європи 1976

1/4 фіналу Чемпіонату Європи 1976

Товариський матч

Товариський матч

Груповий етап Олімпіади 1976

Груповий етап Олімпіади 1976

1/4 фіналу Олімпіади 1976

1/2 фіналу Олімпіади 1976

Матч за 3-тє місце Олімпіади 1976

Товариський матч

Товариський матч

1977 
Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1978

Відбір до Чемпіонату світу 1978

Відбір до Чемпіонату світу 1978

Відбір до Чемпіонату світу 1978

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

1978 
Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1980

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1980

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

1979 
Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1980

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1980

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1980

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1980

Товариський матч

1980 
Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1982

Відбір до Чемпіонату світу 1982

Товариський матч

1981 
Відбір до Чемпіонату світу 1982

Відбір до Чемпіонату світу 1982

Відбір до Чемпіонату світу 1982

Відбір до Чемпіонату світу 1982

Відбір до Чемпіонату світу 1982

Відбір до Чемпіонату світу 1982

1982 
Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Перший етап Чемпіонату світу 1982

Перший етап Чемпіонату світу 1982

Перший етап Чемпіонату світу 1982

Другий етап Чемпіонату світу 1982

Другий етап Чемпіонату світу 1982

Відбір до Чемпіонату Європи 1984

1983 
Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1984

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1984

Відбір до Чемпіонату Європи 1984

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1984

Відбір до Чемпіонату Європи 1984

1984 
Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Чемпіонат світу 1986

Відбір до Чемпіонат світу 1986

1985 
Кубок Неру

Кубок Неру'

Кубок Неру'

Кубок Неру'

Кубок Неру'

Товариський матч

Відбір до Чемпіонат світу 1986

Відбір до Чемпіонат світу 1986

Відбір до Чемпіонат світу 1986

Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Чемпіонат світу 1986

Відбір до Чемпіонату світу 1986

Відбір до Чемпіонату світу 1986

1986 
Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Груповий етап Чемпіонату світу 1986

Груповий етап Чемпіонату світу 1986

Груповий етап Чемпіонату світу 1986

1/8 фіналу Чемпіонату світу 1986

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1988

Відбір до Чемпіонату Європи 1988

Відбір до Чемпіонату Європи 1988

1987 
Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1988

Відбір до Чемпіонату Європи 1988

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1988

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1988

Відбір до Чемпіонату Європи 1988

1988 
Товариський матч

Товариський матч

Турнір чотирьох збірних

Турнір чотирьох збірних

Товариський матч

Товариський матч

Груповий етап Чемпіонату Європи 1988

Груповий етап Чемпіонату Європи 1988

Груповий етап Чемпіонату Європи 1988

1/2 фіналу Чемпіонату Європи 1988

Фінал Чемпіонату Європи 1988

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1990

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1990

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

1989 
Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1990

Відбір до Чемпіонату світу 1990

Відбір до Чемпіонату світу 1990

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату світу 1990

Відбір до Чемпіонату світу 1990

Відбір до Чемпіонату світу 1990

1990 
Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Товариський матч

Груповий етап Чемпіонату світу 1990

Груповий етап Чемпіонату світу 1990

Груповий етап Чемпіонату світу 1990

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1992

Відбір до Чемпіонату Європи 1992

Товариський матч(неофіційний)

Товариський матч(Кубок Карибів)

Товариський матч(Кубок Карибів)

Товариський матч

1991 
Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1992

Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1992

Товариський матч

Товариський матч

Відбір до Чемпіонату Європи 1992

Відбір до Чемпіонату Європи 1992

Відбір до Чемпіонату Європи 1992

Відбір до Чемпіонату Європи 1992

Примітки

Література 
 Пирогов Б. А. Футбол. — М.: Советский спорт, 1995.- 512с.: ил.-ISBN 5-85009-446-6

Футбольна збірна СРСР
Матчі збірної СРСР з футболу